Naselja u Sloveniji:

 Ravni Dol (Ivančna Gorica, Slovenija), naselje u općini Ivančna Gorica 
 Ravni Dol (Sodražica, Slovenija), naselje u općini Sodražica